Антуа́н Февр (; 5 июня 1934, Реймс, Франция — 19 декабря 2021, Париж, Франция) — французский историк эзотерики. Директор Практической школы высших исследований (EPHE).

Биография 
Родился 5 июня 1934 года в Реймсе в семье  по косвенным налогам.

Руководитель исследований Практической школы высших исследований (секция религиозных наук).

Являлся директором французского отделения Центра изучения новых религии (CESNUR)

Масон, член Великой национальной ложи Франции и исследовательской ложи Quatuor Coronati Байройта.

Скончался 19 декабря 2021 года.

Награды 
 Кавалер ордена Академических пальм (1989)
 Кавалер ордена «За заслуги» (2009)

Научные труды 
 Les vampires. Essai historique, critique et littéraire, Paris, Le Terrain vague, 1962
 Kirchberger et l’Illuminisme du XVIII, collection " Archives Internationales d’Histoire des Idées ", La Haye, Nijhoff, 1966
 Eckartshausen et la théosophie chrétienne, Paris, Klincksieck, 1969
 L’ésotérisme au XVIII en France et en Allemagne, La Table d’Émeraude, Seghers, 1973
 Toison d’or et alchimie, Milan, Archè, 1990. Traduction anglaise (texte très augmenté) : Golden Fleece and Alchemy, Albany, State University of New York Press, 1993, reprint 1995.
 Philosophie de la nature (physique sacrée et théosophie, XVIII—XIX, Paris, Albin Michel, 1996 (Prix de philosophie Louis Liard, de l’Académie des Sciences morales et politiques). Édition italienne en cours.
 ‘Les courants ésotériques et le rapport. Les exemples de Nouvelle Acropole et de la Rose-Croix d’Or (Lectorium Rosicrucianum)’, in Massimo Introvigne et J. Gordon Melton (éds.), Pour en finir avec les sectes. Le débat sur le rapport de la commission parlementaire, Torino — San Giuliano Milanese, Cesnur — Di Giovanni, 1996, 233—254. Réimpression: Paris, Éditions Dervy, 1996.
 The Eternal Hermes. From Greek God to Alchemical Magus, Grand Rapids, Phanes Press, 1996. Édition italienne : I volti di Ermete, Roma, Atanor, 2001.
 Accès de l'ésotérisme occidental, Paris, Gallimard (" Bibliothèque des sciences humaines "), vol. I, 1986, 2e éd., 1996, et vol. II, 1996. Traduction anglaise du vol. I : Access to Western Esotericism, Albany, State University of New York Press, 1994, et du vol. II : Theosophy, Imagination, Tradition. Studies in Western Esotericism, Albany, State University of New York Press, 2000.
 L'ésotérisme, Paris, PUF, coll. «», 2007, 4 édition, revue et corrigée, 2003. Traduit en sept langues.
 De Londres à Saint-Pétersbourg. Carl Friedrich Tieman (1743-1802) aux carrefours des courants illuministes et maçonniques, Milan, Archè, 2018

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница исследователя Практической школы высших исследований (EPHE)
 «Ésotérisme et université», Entretien. Propos recueillis par Nicolas Givry, dans Symbole
 

Масоны ВНЛФ